

Personen

 Candice Michelle, Amerikaanse worstelaar van World Wrestling Entertainment (WWE).
 Candice Bergen, Amerikaanse actrice en voormalig model.
 Candice Davis,  Amerikaanse atlete die gespecialiseerd is in het hordelopen.
 Candice Night, Amerikaanse zangeres,  leadzangeres van de groep Blackmore's Night.